TSR (automobilisme)
 TSR (editorial)
 TSR (canal de televisió)
 TSR o Territori Socialment Responsable, municipi, comarca o país que té entre les seves prioritats apostar pel desenvolupament sostenible